Sela, családnév
 Bosznia-Hercegovina
Sela, falu Kalinovik községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Sela, falu Sziszek községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Montenegró
Sela, falu Bijelo Polje községben
Sela, falu Koljašin községben

 Szlovénia
Sela, falu Osilnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Sela, falu Podčetrtek községben, Savinjska régióban
 Sela, falu Sežana községben, Obalno-kraška régióban
 Sela, falu Šmarješke Toplice községben, Délkelet-Szlovénia régióban 
 Sela, falu Videm községben, Podravska régióban